ЗИФ-26 — советская 85-мм казематная пушка образца 1948 года.

Разработана конструкторским бюро завода № 7 под руководством Н. П. Антонова для замены устаревших 76,2-мм казематных артиллерийских установок Л-17. В 1946—1947 году прошла испытания на Ржевском полигоне. Серийное производство было налажено на том же предприятии.

Описание конструкции

ТТХ 

 Калибр, мм: 85
 Тип заряжания: унитарное
 Тип ствола: моноблок
 Длина ствола, мм: 4645 (54,3 кал.)
 Длина нарезной части, мм: 3496
 Число нарезов: 24
 Тип затвора: полуавтоматический, с вертикальным клином
 Макс. дальность стрельбы, м: 8730

 Нач. скорость снаряда, м/с:
 БР-365 и БР-365К: 800
 БР-365П: 1040
 О-365К: 793
 Вес снаряда, кг:
 БР-365 и БР-365К: 9,20-9,34
 БР-365П: 5,00
 О-365К: 9,54
 Углы наведения пушки, град.:
 в вертикальной плоск.: -8/+10
 в горизонтальной плоск.: 52°30′(-25/+27)
 Длина отката, мм:
 нормальная: 275-320
 максимальная: 330
 Масса, кг:
 качающейся части: 3228
 откатывающихся частей: 780
 бронетрубы: 620
 маски: 650
 Габаритные размеры, мм:
 высота линии огня над полом: 1120
 Прицел: оптический, ПУР-6, затем ПУР-26

Ссылки 
 Казематные пушки ЗИФ-26 (85мм) и ЗИФ-25 (100мм)
 Ржевский полигон
 85-мм казематная пушка ЗИФ-26 (1948)
 Военная Россия: Артиллерия

Артиллерия СССР
Артиллерия калибра 85 мм
Казематная артиллерия
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»